Израильская Премьер-лига 2008/2009 годов — 57-й сезон чемпионата Израиля по футболу. Он начался 30 августа 2008 года и закончился 1 июня 2009 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Израильской футбольной ассоциации
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

2008/2009
Израиль
Израиль
Спорт в Израиле в 2008 году
Спорт в Израиле в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009